

Geografia 
 Giamaica
 Parrocchia di Clarendon – parrocchia civile
 Stati Uniti d'America
 Clarendon – capoluogo della Contea di Monroe, Arkansas
 Clarendon – township della Contea di Calhoun, Michigan
 Clarendon – città della Contea di Orleans, New York
 Clarendon – borough della Contea di Warren, Pennsylvania
 Clarendon – capoluogo della Contea di Donley, Texas
 Clarendon – città della Contea di Rutland, Vermont

Altro 
 Clarendon – tipo di carattere
 Conte di Clarendon – titolo nobiliare britannico
 Codice di Clarendon atto parlamentare inglese del XVII secolo.
 Clarendon – casa di produzione britannica
 Clarendon – stazione della metropolitana di Washington